|-
| 188601 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188602 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188603 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188604 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188605 - || || 5 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188606 - || || 10 d'agost de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 188607 - || || 15 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 188608 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188609 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188610 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188611 - || || 24 d'agost de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 188612 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188613 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188614 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188615 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188616 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188617 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188618 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188619 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188620 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188621 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188622 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188623 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188624 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188625 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188626 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188627 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188628 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188629 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188630 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 188631 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188632 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188633 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188634 - || || 28 d'agost de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 188635 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188636 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188637 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188638 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188639 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188640 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188641 - || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 188642 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188643 - || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188644 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188645 - || || 14 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188646 - || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188647 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188648 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188649 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188650 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188651 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188652 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188653 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188654 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188655 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188656 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188657 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188658 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188659 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188660 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188661 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188662 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188663 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188664 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188665 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188666 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188667 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188668 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188669 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188670 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188671 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188672 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188673 - || || 27 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188674 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188675 - || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188676 - || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188677 - || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188678 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188679 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188680 - || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188681 - || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188682 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188683 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188684 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188685 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188686 - || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188687 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188688 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188689 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188690 - || 2005 TK || 1 d'octubre de 2005 || Greiner Research || M. Mills
|-
| 188691 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188692 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188693 - || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188694 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188695 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188696 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188697 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188698 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188699 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188700 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

8